Els panartròpodes (Panarthropoda) són un clade que inclou els embrancaments dels artròpodes, tardígrads i onicòfors. Abans es creia que estaven estretament emparentats amb els anèl·lids, agrupats junts en el clade dels articulats, però els nous estudis moleculars els situen en el superfílum dels ecdisozous.

Entre els caràcters comuns dels panartròpodes s'inclouen:
 presència de potes
 presència d'ungles a l'extrem de les potes
 sistema nerviós ventral
 cos segmentat

Filogènia 
A continuació es mostren les relacions dels panartròpodes segons estudis recents que intenten evitar els errors sistemàtics:

Referències